Латинович:
 Латинович, Вук — американский футболист.
 Латинович, Золтан — венгерский актёр театра и кино.
 Латинович, Миле — Народный герой Югославии.
 Латинович, Триво — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.